Mîndru ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Mîndru (* 1988), rumänische Jazzmusikerin
 Victor Mîndru (* 1959), moldawischer Politiker und Parlamentsabgeordneter